Attila Molnár ist der Name folgender Personen:

* Attila Molnár (Fußballspieler) (1897–??), rumänischer Fußballspieler 
 Attila Molnár (Archäologe), ungarischer Provinzialrömischer Archäologe 
 Attila Molnár (Politiker) (* 1971), ungarischer Politiker (Fidesz) 
 Attila Molnár (Leichtathlet) (* 2002), ungarischer Sprinter